Friedrichstadt (Sleeswijk-Holstein), gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.
 Friedrichstadt (Berlijn), wijk van Berlijn.
 Friedrichstadt (Dresden), wijk van Dresden.
 Friedrichstadt (Düsseldorf), stadsdeel van Düsseldorf.
 Jaunjelgava, plaats in Letland, heet in het Duits Friedrichstadt.